Spandau puede referirse a:

Lugares 

 Distrito de Spandau, distrito de Berlín.
 Spandau, barrio de Berlín.
 Prisión de Spandau.
 Arsenal de Spandau, una fábrica de armas de infantería de la Alemania Imperial (1850-1919).

Otros significados 

 Spandau Ballet, un grupo pop británico de la década de 1980.
 Ciudadela de Spandau, una fortaleza renacentista en Berlín.
 Estación Berlín-Spandau, estación de ferrocarril de Berlín.
 MG 08, también conocida como Spandau, una ametralladora de la Primera Guerra Mundial del Ejército alemán.
 MG 34, ametralladora alemana de la Segunda Guerra Mundial.
 MG 42, ametralladora alemana de la Segunda Guerra Mundial.